QAG est un sigle pouvant désigner :
 question d'actualité au Gouvernement, ou question au Gouvernement, en particulier au Parlement français (Assemblée nationale, et Sénat), ou dans d'autres pays comme l'Allemagne (  du Bundestag allemand) ou l'Espagne (  au Congrès des députés et au Sénat).
 Questions au gouvernement, émission parlementaire française consacrée aux dites questions d'actualité au gouvernement,
 la Queensland Art Gallery, en Australie.

Sigle de 3 caractères